Makár, férfikeresztnév
 Makár, Pécs városrésze